Wyżnia Kopa (słow. Kamenné) – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich
 Kamienny Żleb (słow. Kamenné) – żleb w słowackich Tatrach Zachodnich